Радус Олена Петрівна — головний бухгалтер Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України, заслужений економіст України.
 Радус Федір Никифорович (1910—1988) — полковник РА. Учасник радянсько-фінської, нацистсько-радянської та радянсько-японської воєн. Герой Радянського Союзу.
 Радус-Зенькович Віктор Олексійович (1878—1967) — радянський партійний і державний діяч, голова Ради народних комісарів Киргизької (Казакської) АРСР у 1920—1921 роках.
 Радус-Зенькович Олексій Вікторович (1916—1974) — генерал-лейтенант-інженер, голова науково-технічного комітету Управління начальника танкових військ Міністерства оборони СРСР, лауреат Ленінської премії.

Примітки